Шёнборн () — название населенных пунктов:

Германия 
 Шёнборн — населённый пункт в Бранденбурге;
 Шёнборн — населённый пункт в Рейнланд-Пфальце, район Рейн-Лан;
 Шёнборн — населённый пункт в Рейнланд-Пфальце, район Доннесберг;
 Шёнборн — населённый пункт в Рейнланд-Пфальце, район Рейн-Хунсрюк;

Украина 
 Шенборн — село в Мукачевском районе Закарпатской области.

См. также 
 Шёнборны
 Бад-Шёнборн